Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 1988 i Seoul.

Källor

Se även 
 Olympiska sommarspelen 1988

1988
Olympiska sommarspelen 1988